Сен-Міше́ль-де-Сен-Жуа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південний схід від Парижа, 65 км на південний схід від Ліона, 32 км на північний захід від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 318,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Мішель-де-Сен-Жуар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мішель-де-Сен-Жуар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ізер